Homoiosternus är ett släkte av skalbaggar. Homoiosternus ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Homoiosternus